Двоеточие:

Письменность 
 Двоеточие — знак препинания — «:».
 Двоеточие (буква)
 Треугольное двоеточие
 Двоеточие — надстрочный диакритический знак, например умлаут или трема́.

Топология 
 Двоеточие — топологическое пространство, состоящее из двух точек.
 Простое двоеточие — двухточечное топологическое пространство с дискретной топологией.
 Связное двоеточие (двоеточие Александрова) — двухточечное топологическое пространство, в котором открыто лишь одно одноточечное множество.
 Слипшееся двоеточие — двухточечное топологическое пространство с антидискретной топологией.